Artibonite (departman), departman u Haitiju
 Artibonite (rijeka), rijeka u Haitiju
 Dolina Artibonite, dolina u Haitiju i Dominikanskoj Republici